{{Infobox Émission de télévision
 | titre                   = Saison 2 de Dancing with the Stars
 | image                   = 
 | émission                = Dancing with the Stars
 | vainqueur               = Drew Lachey
 | durée                   = 8 semaines
 | première diffusion      = 
 | dernière diffusion      = 
 | précédé par             = Saison 1 de Dancing with the Stars
 | suivi par               = Saison 3 de Dancing with the Stars
 | site officiel           = 
}}

La deuxième saison de Dancing with the Stars, émission américaine de téléréalité musicale, est commencé le  sur le réseau ABC. Cette émission est animée par Tom Bergeron et Samantha Harris.

L'actrice et catcheuse Stacy Keibler est arrivée en troisième position, suivie de l'ex sportive de la NFL Jerry Rice en seconde position.
La victoire est revenue au membre du groupe 98 Degrees, Drew Lachey.

 Participants 
Pour la saison 2 de Dancing with the Stars 10 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel s'affronteront.

 Score 

 Moyenne 

 Semaines 
 Semaine 1 Scores individuels des juges dans le tableau ci-dessous (entre parenthèses) sont énumérés dans cet ordre de gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli
Dans l'ordre chronologique des danses.

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Danses exécutées 

Légende :

02